Yamaguchi kan som auktorsförkortning betyda:

 Masao Yamaguchi
 Tomio Yamaguchi
 Toshiyuki Yamaguchi
 Yuichi Yamaguchi

Robotskapade auktorsförkortningar